|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Rosmalen (officieel Ordina Open) van 2007 vond plaats van 17 tot en met 23 juni 2007 in de Nederlandse plaats Rosmalen, als onderdeel van het tennistoernooi van Rosmalen 2007. Het was de twaalfde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op grasbanen.

Samenvatting 
Bij de vrouwen was er dit jaar een hele lijst aan goede deelneemsters. Zo deden er met Jelena Janković (3e), Ana Ivanović (6e) en Anna Tsjakvetadze (8e) drie speelsters mee uit de top-10 van de wereldranglijst. Ook de nummer 12 van de lijst, Dinara Safina, nam deel aan het toernooi waar Michaëlla Krajicek haar titel verdedigde.

In het enkelspel won de als derde geplaatste Russin Anna Tsjakvetadze het toernooi door in de finale de als eerste geplaatste Servische Jelena Janković met 7-6, 3-6, 6-3 te verslaan. Het was de vierde finaleplaats voor Tsjakvetadze in haar carrière en meteen ook haar vierde toernooizege.

In het dubbelspel won het als eerste geplaatste Taiwanese duo Chan Yung-jan / Chuang Chia-jung het toernooi nadat zij in de finale het als derde geplaatste Spaanse duo Anabel Medina Garrigues en Virginia Ruano Pascual wisten te verslaan in twee sets.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema 

Rosmalen 2007
Rosmalen